De Ganzenhoedster is een sprookjesattractie in het Nederlandse attractiepark de Efteling. Het beeld bevindt zich op het Anton Pieckplein, voor de Anton Pieckcarrousel. Het opende op 23 juli 1955 en werd onthuld door toemalig burgemeester Reinier van der Heijden.

Het beeld is naar ontwerp van Anton Pieck.

Het eerste jaar werd een nieuw verhaal van de ganzenhoedster verteld, geschreven door Bob Venmans.

Trivia 

 Sinds 2008 krijgt het beeld iedere winter een warmere kleding met bont.
 Vanaf 2007, na de renovatie van Diorama, krijgt de Ganzenhoedster een plaatsje in de miniatuurwereld.
 In het Europa-Park staat een kopie van de ganzenhoedster van 26 centimeter hoog in een café. Het is in 2009 door de Efteling gemaakt en als relatiegeschenk gegeven.

Attractie in de Efteling
Sprookje
Efteling